Slobidka (ukrainisch ; russische Entsprechung: Slobodka/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Oblast Charkiw:
 Slobidka (Krasnokutsk), Dorf im Rajon Krasnokutsk

Oblast Chmelnyzkyj:
 Slobidka (Deraschnja), Dorf im Rajon Deraschnja
 Slobidka (Jarmolynzi), Dorf im Rajon Jarmolynzi
 Slobidka (Nowa Uschyzja), Dorf im Rajon Nowa Uschyzja

Oblast Iwano-Frankiwsk:
 Slobidka (Horodenka), Dorf im Rajon Horodenka
 Slobidka (Kalusch), Dorf im Rajon Kalusch
 Slobidka (Kossiw), Dorf im Rajon Kossiw
 Slobidka (Iwano-Frankiwsk), Dorf im Rajon Iwano-Frankiwsk

Oblast Lwiw:
 Slobidka (Stryj), Dorf im Rajon Stryj

Oblast Mykolajiw:
 Slobidka (Baschtanka), Dorf im Rajon Baschtanka

Oblast Odessa:
 Slobidka, Siedlung städtischen Typs im Rajon Kodyma
 Slobidka (Rosdilna), Dorf im Rajon Rosdilna
 Slobidka (Tarutyne), Dorf im Rajon Tarutyne

Oblast Poltawa:
 Slobidka (Lochwyzja), Dorf im Rajon Lochwyzja
 Slobidka (Myrhorod), Dorf im Rajon Myrhorod

Oblast Riwne:
 Slobidka (Ostroh), Dorf im Rajon Ostroh

Oblast Schytomyr:
 Slobidka (Schytomyr, Starosilzi), Dorf im Rajon Schytomyr, Landgemeinde Starosilzi
 Slobidka (Korosten), Dorf im Rajon Korosten
 Slobidka (Schytomyr, Kurne), Dorf im Rajon Schytomyr, Landgemeinde Kurne

Oblast Sumy:
 Slobidka (Lypowa Dolyna), Dorf im Rajon Lypowa Dolyna

Oblast Ternopil:
 Slobidka (Kosowa), Dorf im Rajon Kosowa
 Slobidka (Salischtschyky), Dorf im Rajon Salischtschyky
 Slobidka (Terebowlja), Dorf im Rajon Terebowlja

Oblast Tscherniwzi:
 Slobidka (Dnister), Dorf im Rajon Dnister
 Slobidka (Tscherniwzi), Dorf im Rajon Tscherniwzi

Oblast Tschernihiw:
 Slobidka (Mena), Dorf im Rajon Mena
 Slobidka (Nowhorod-Siwerskyj), Dorf im Rajon Nowhorod-Siwerskyj
 Slobidka (Talalajiwka), Dorf im Rajon Talalajiwka

Oblast Winnyzja:
 Slobidka (Illinzi), Dorf im Rajon Illinzi
 Slobidka (Kalyniwka), Dorf im Rajon Kalyniwka
 Slobidka (Nemyriw), Dorf im Rajon Nemyriw

Siehe auch:
 Lisna Slobidka
 Slobidka-Krassyliwska
 Słobódka
 Sloboda